Kocsis Tibor (1962) Balázs Béla-díjas rendező, operatőr, producer
 Kocsis Tibor (1981) énekes